Иван Далматов:
 Далматов, Иван Петрович (1905—1968) — советский и учёный-педагог, ректор Московского государственного педагогического института (1960-1963).
 Далматов, Иван Степанович (1875—1917) — русский художник, живописец и график.